GBS, sigle composé des trois lettres G, B et S, peut faire référence à :
 Global Business Services, une des deux divisions de IBM Global Services ;
  ;
 gros bon sens, une périphrase ;
 Group B streptococcus (en français, streptocoque du groupe B).

GBS est un code qui peut faire référence à :
 Guinée-Bissau, selon la liste des codes pays du CIO ;
 Port Fitzroy, en Nouvelle-Zélande, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code